Siayan puede hacer referencia a:

 Siayan, una localidad de las Filipinas.
 Siayan, una isla de las Filipinas.